Химволокно — распространённое в России и некоторых других странах бывшего СССР наименование промышленных предприятий — производителей синтетических тканей и волокон:

 Химволокно (Балаково)
 Химволокно (Волжский)
 Химволокно (Гродно)
 Химволокно (Даугавпилс)
 Химволокно (Житомир)
 Химволокно (Кемерово)
 Химволокно (Киев)
 Химволокно (Клин)
 Химволокно (Красноярск)
 Химволокно (Курск)
 Химволокно (Могилёв)
 Химволокно (Мытищи)
 Химволокно (Рязань)
 Химволокно (Светлогорск)
 Химволокно (Тверь)
 Химволокно (Щёкино)
 Химволокно (Энгельс)
 Химволокно (Шуя)

 Другое
 «Химволокно» — название хоккейного клуба «Могилёв» в 2001—2011 годах
 «Химволокно» — футбольный клуб из Гродно (в 1992—1995 играл в Д-2), в 1996 году стал второй командой «Немана» —  (в 1996—1999 играл в Д-3)